— японская теннисистка; победительница четырёх турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Общая информация 
Нао — младшая из трёх детей в семье.

Японка в теннисе с 10 лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

В начале февраля 2018 года на Открытом чемпионате Тайваня по теннису Нао в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии дошли до финала где уступили китайскому дуэту Дуань Инъин и Ван Яфань.

В июле 2018 выиграла турнир ITF в Гонолулу (США), обыграв в финале американку Джессику Пегулу в двухсетовом поединке. На следующем турнире в Berkeley дошла до полуфинала, где уступила Софии Кенин также из США.

В конце февраля 2019 года дошла до полуфинала турнира ITF в Киото (Япония), в котором проиграла в двух сетах китаянке Чжан Кай-Линь.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (8) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (2)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (14)

Победы (9)

Поражения (5)

Интересные факты 
 Родители назвали Нао в честь одного из лидеров японского женского тенниса начала 1990-х — Наоко Савамацу.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте JTA

 Интервью сайту WTA

Теннисисты Японии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года